Division II i fotboll 1989 var 1989 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 14 lag i varderae serie. Seriesegrarna kvalificerade sig för division I 1990 medan de tre sista lagen i vardera serie degraderades till division III. För Jönköping/Huskvarna var säsongen en katastrof: Ortens tre stora lag lade beslag på de tre sista platserna i den västra serien och degraderades allihop! Spårvägens GoIF slog rekord i antal gjorda mål (90) och målskillnad (+77) sedan serien inrättades. Skånska HIF bjöd dem dock motstånd i antal gjorda mål (87). Bägge lagen vann givetvis sina serier och flyttades upp till division I.

Norra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Mellersta 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Södra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng 

Fotboll i Sverige 1989
1989
Fotbollssäsongen 1989